
Molekulska formula -{C16H24N2O}- se može odnositi na:

 Ropinirol, antiparkinsonski lek
 -{4-HO-DiPT}-, sintetički halucinogen
 Oksimetazolin